Вита́лий Алекса́ндрович Асо́вский (род. 22 июня 1952, Калининград) — русский поэт, драматург, переводчик, автор нескольких пьес, рецензий и литературно-критических статей.

Биография 
В Вильнюсе живёт с 1959 года. В 1970 году окончил вильнюсскую среднюю школу № 3. В 1978 году окончил Вильнюсский государственный университет по специальности русский язык и литература. В 1977—1987 годах работал инструктором общества «Жальгирис», тренером по атлетической гимнастике.

Свои произведения в периодической печати Литвы начал публиковать в 1975 году. С 1987 года сотрудник журнала Союза писателей Литвы «Литва литературная», в настоящее время «Вильнюс» (журнал сменил название в 1989 году). С 1992 года член Союза писателей Литвы.

Работал на радио и на Литовском телевидении. В 2000—2009 годах был заведующим литературной частью Русского драматического театра Литвы. На сцене Русского драмтеатра в Вильнюсе и других театров ставился спектакль «Берег неба» режиссёра Линаса Марюса Зайкаускаса (1996), написанного Асовским совместно с Зайкаускасом по мотивам рассказов Тонино Гуэрры.

Творчество 
Дебютировал стихотворениями в периодической печати в 1975 году. Подборки стихотворений печатались в газетах «Эхо Литвы», «Голос Литвы», русской версии литовского журнала «Ряды молодёжи» (1989, № 7), журнале «Вильнюс». Первая книга стихов вышла в 1987 году.

Перевёл на русский язык стихи Йонаса Айстиса, Бернардаса Бразджёниса, Владаса Бразюнаса, Альфонсаса Буконтаса, Томаса Венцловы, Антанаса Гайлюса, Сигитаса Гяды, Ромаса Даугирдаса, Юргиса Кунчинаса, Гинтараса Патацкаса, Корнелиюса Платялиса и многих других литовских поэтов. Переводы публиковались в периодике и в сборниках литовских поэтов на русском языке. Автор также переводов белорусской (Татьяны Сапач) и польской поэзии (в частности, Чеслава Милоша, Казимеры Иллакович) и прозы.

Произведения Виталия Асовского переведены на абхазский, английский, литовский, польский, финский и другие языки.

По мнению Ромаса Даугирдаса, Асовский по-своему продолжает традицию поэтической школы Серебряного века. Его текстам свойственна классическая форма, сдержанное красноречие, сопряжение метафизического уровня со скупой деталью.

Награды и звания 
 2013 — приз Весны поэзии за переводы поэзии.
 2015 — премия мэра Вильнюса за поэзию о Вильнюсе и книгу «Осенняя бухгалтерия».

Книги 
 Новости: литовская народная песня. — Vilnius: Vyturys, 1987.
 Воздушная тропа: стихотворения. — Vilnius: Vaga, 1987.
 Вильнюсский дивертисмент. — Vilnius: Asveja, 1991.
 Вильнюсский дивертисмент: стихи. — Vilnius: Лукас, 1992.
 Другое пространство: стихи и переводы. — Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.

Составитель 
 Шкляр Е. «Приоткрыта одна из страниц…»: стихотворения, поэмы, переводы. — Vilnius: Saulabrolis, 2003.

Примечания

Ссылки 
 Асовский Виталий
 Виталий Асовский (биографическая справка и стихи)

Русские поэты
Выпускники Вильнюсского университета
Члены Союза писателей Литвы